

Борсуково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Борсуково — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Борсуково — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Борсуково — село, Тальменський район, Алтайський край
 Борсуково — село, Шаранський район, Башкортостан